

Norvégia miniszterelnökei

Források 
 

 
Kormányfők listái